Campionatul European de handbal masculin din 2000 a fost a 4-a ediție organizată de IHF și a avut loc în perioada 21 - 30 Ianuarie în orașele Zagreb și Rijeka din Croația. Suedia a câștigat turneul, Rusia locul al doilea și Spania locul al treilea.

Echipele
 Grupa A: , , , , , 
 Grupa B: , , , , ,

Locații
Două orașe croate au fost selectate ca gazde pentru Campionatul 2000:

Runda Preliminară
Primele două echipe din fiecare grupă se califică în semifinală.

Grupa A (Zagreb)

Grupa B (Rijeka)

Final

Meciuri de plasament

Clasament și Statistici

Clasament Final

Note 
 
 

2000 în handbal
Competiții de handbal